Abel Luís da Silva Costa Xavier – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Bruno da Silva Costa – calciatore brasiliano
 Carole da Silva Costa – calciatrice portoghese
 Diego da Silva Costa – calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo
 Francisco Aníbio da Silva Costa – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 João Carlos da Silva Costa – allenatore di calcio brasiliano
 Heitor da Silva Costa – ingegnere brasiliano
 Keila da Silva Costa – triplista e lunghista brasiliana
 Manoel da Silva Costa – ex calciatore brasiliano
 Roniel da Silva Costa – calciatore brasiliano
 Walce da Silva Costa Filho – calciatore brasiliano
 Wenderson da Silva Costa Ferreira – calciatore brasiliano